Ulinzi Stars Nakuru - kenijski klub piłkarski mający siedzibę w mieście Nakuru. Drużyna obecnie występuje w 1. lidze.

Sukcesy 
 Mistrzostwo Kenii (4 razy): 2003, 2004, 2005, 2010

Linki zewnętrzne 
 

Ulinzi Stars
Nakuru